La gare de Martorell et gare de Martorell-Central est un nœud ferroviaire situé sur le territoire de la commune de Martorell, dans la comarque du Baix Llobregat, dans la province de Barcelone, en Catalogne. La gare de Martorell appartient à ADIF et se trouve sur la ligne de Barcelone à Tarragone, empruntée par les trains des lignes R4 et R8 de Rodalies de Catalunya et exploitées par Renfe Operadora. La gare de Martorell-Central appartient aux Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) et fait partie de la ligne Llobregat - Anoia, par où passent les lignes S4, S8, R5, R50, R6 et R60.

C'est la gare centrale de Martorell, mais il y en a deux autres des FGC : Martorell-Enllaç et Martorell Vila  Castellbisbal.

Histoire 
La gare d'Adif est entré en service en 1859 lors de l'ouverture d'un petit tronçon entre la gare actuelle et la gare provisoire de Martorell sur l'autre rive du fleuve Llobregat. Le premier train a desservi Martorell en 1856 lors de l'ouverture de la ligne entre Molins de Rei et la gare provisoire.

L'actuelle gare des FGC a été inaugurée le , mais une autre gare avait existé au même endroit, avant que le tracé de la ligne ait été modifié lors de l'ouverture de la LGV Madrid-Barcelone-Figueras qui passe à proximité.

En 2016,  (se répartissant en 1 455 000 montées et 1 392 000 descentes) ont transité dans la gare de Martorell. La gare des FGC en a vu passer .

Galerie de photographies

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des gares en Espagne
 Réseau ferroviaire de Catalogne

Liens externes 
  Plan des voies de la gare de Martorell
 
 

Gare en Catalogne
Ligne Barcelone - Vilafranca - Tarragone